En la actualidad la parroquia puede contar con un número de fieles no menor a catorce mil, teniendo en cuenta que al encontrarse en una zona de población en constante crecimiento, las cifras de población quedan muy pronto anticuadas.

La Parroquia mantiene una estrecha relación con UPACE, una institución de ayuda a los paralíticos cerebrales, cuya sede es contigua al templo.

Historia 
La Parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria, de Jerez de la Frontera, fue erigida a finales del pasado siglo por el primer obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, Rafael Bellido Caro para atender la zona sur de Jerez de la Frontera, en la salida hacia el Puerto de Santa María. Al frente de la parroquia está el presbítero Enrique Soler Gil. Esta zona urbana de las Puertas del Sur cuenta con este nuevo templo desde marzo del año 2014, dedicado al santo patrón, San Juan Grande, de la diócesis de Asidonia-Jerez y la Virgen que inspiró su devoción durante su vida en Jerez.

Ubicación 
A pesar de ser una zona joven y una parroquia nueva, perteneciente a una diócesis cuya singladura como tal no es muy larga, poco a poco la parroquia se ha ido convirtiendo en un punto de encuentro para quienes van llegando a habitar esta zona nueva de Jerez de la Frontera. Muchos de los nuevos feligreses que se asientan en el territorio son familias jóvenes, aunque también abundan las parejas que quieren constituir próximamente su residencia familiar. 

La Eucaristía se lleva a cabo los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 19,00 h. y los domingos a las 11,00 y 13,00.
En verano, desde el 1 de julio hasta 1 de septiembre (ambos incluidos), las misas se celebran los sábados a las 21,00 h. y los domingos a las 11,00 y 13,00. Además, durante el mes de agosto no habrá misas de diario.

Vida parroquial 
La vida parroquial se desenvuelve con relativa normalidad, y además de los grupos de catequesis de niños se encuentra la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed, cuya imagen, representa el momento en que Jesús, ya crucificado dice tener sed y uno de los romanos empapa una esponja en vinagre y se la da a tomar.

Advocación
San Juan Grande fue un religioso de San Juan de Dios que pasó prácticamente toda su vida en Jerez, lugar donde durante una gran epidemia fundó el Hospital de la Candelaria, donde hoy día se ubica la capilla de San Juan de Letrán (Jerez de la Frontera)
La imagen de la Virgen de la Candelaria de Jerez de la Frontera recibió la Medalla de oro del municipio de Candelaria en Tenerife (lugar donde se venera a la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria) el 16 de marzo de 2004, por la estrecha relación religiosa con dicho municipio, con el que coincide en la advocación de una imagen, la titularidad de la parroquia en la que ésta radica y la existencia de una comunidad de dominicos.

Referencias

Enlaces externos
Parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria

Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria
Iglesias de Andalucía del siglo XXI
Templos con advocación a la Virgen de la Candelaria
Arquitectura de España de 2014
Jerez de la Frontera